Tākestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tākestān (kommunhuvudort i Iran), Qazvin, 
 Shahrestān-e Tākestān, kommun, Qazvin, 

Robotskapade Iranförgreningar